Футбол 7×7, также известный как футбол ЦП () — разновидность футбола, специально созданная для людей с ограниченными возможностями. Включена в программу Паралимпийских игр, также официально признана ФИФА. Международной спортивной федерацией для этого вида спорта является Международная ассоциация реабилитации и спорта для больных церебральным параличом.

Участники игры 
В футболе 7×7 выступают спортсмены, больные ДЦП или какой-либо другой неврологической болезнью. Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, отсутствует правило офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Каждый тайм длится 30 минут, между таймами делается 15-минутный перерыв.

В зависимости от болезней участвующих существуют разные классы игроков в футболе 7×7:
 Класс C5: спортсмены, которые испытывают неудобства, когда ходят, но не ощущают никакой боли, когда просто стоят или бьют по мячу.
 Класс C6: спортсмены, страдающие нарушением координации во время бега.
 Класс C7: спортсмены, больные гемиплегией.
 Класс C8: спортсмены с небольшими патологиями, которые всё же носят статус паралимпийцев.

В составе команды должен быть хотя бы один игрок класса C5 или C6. Не допускается более двух игроков класса C8.

История 
С 1978 года проводятся международные игры по футболу 7×7. Первое соревнование было проведено в Эдинбурге, с 1984 года футбол 7×7 включён в список паралимпийских видов спорта. Также каждые четыре года проводится чемпионат мира по футболу 7×7 среди инвалидов, лучшие команды которого квалифицируются на Паралимпийские игры. Последний такой турнир прошёл в 2011 году в Нидерландах, где чемпионом стала сборная России.

На Олимпийских играх в 2000 и 2012 годах Россия выигрывала титулы паралимпийских чемпионов по футболу. Три титула в активе Украины (2004, 2008 и 2016) и Нидерландов (1988, 1992, 1996)

Ссылки 
 Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association — Football 7-a-side
 International Paralympic Committee — Football 7-a-side
 CPISRA Football 7-a-side World Championships 2007 Official site

Физкультура и спорт у инвалидов
Игры с мячом
Разновидности футбола
Паралимпийские виды спорта